Арбуга (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Арбуга — місто у Швеції, у лені Вестманланд.